Ian MacGregor (industrieel), een Schots-Amerikaans industrieel.
 Ian MacGregor (wielrenner), een Amerikaans wielrenner